Бронзовки:

 Бронзовки — подсемейство жуков семейства пластинчатоусых.
 Бронзовки — род жуков из подсемейства Бронзовки семейства пластинчатоусых.